Türmitz ist der Name mehrerer Orte
 Trmice, Kleinstadt im Okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj, Tschechien
 Ciermięcice, Dorf der Stadt-und-Land-Gemeinde Głubczyce, Woiwodschaft Oppeln, Polen